Оло́т ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Столица района (комарки) Ла Гарроча. Находится на территории Природного парка Вулканическая зона Ла-Гарроча. Занимает площадь 29,1 км². Население — 34 194 человека (на 2017 год).

В Олоте родились:

Фабиа Пучсервер и Плана, каталонский сценограф и театральный режиссёр.

Жузеп Клара, скульптор.

Микель Блай-и-Фабрегас, скульптор.

Мариан Вайреда, писатель.

Жоаким Вайреда, художник.

Население

Примечания

Ссылки 

 Página web del Ayuntamiento de Olot 
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña 
 Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot 

Города Жироны
Муниципалитеты Жироны